Давитая — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Давитая, Александр Ионович (1920 — ?) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Давитая, Силован Акакиевич (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Давитая, Феофан Фарнеевич (1911—1979) — советский и грузинский географ, климатолог и агрометеоролог; хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик АН Грузинской ССР.